Kaa (Ka’a, Ka) – władca starożytnego Egiptu z I dynastii
 Kaa – postać z Księgi dżungli Kiplinga